Эдвард Роберт Хьюз (; ,  — , ) — английский , писавший в стиле эстетизма и прерафаэлитизма.

Родился в Кларкенуэлле в 1851 году, в семье Эдварда Хьюза и Гарриет Фурд. У него был младший брат, Уильям Артур Хьюз. Его дядя, Артур Хьюз, оказал сильное влияние на его творчество. В 1868 году поступил в Королевскую Академию художеств.

Наиболее известные картины Эдварда Роберта Хьюза — Midsummer Eve и Night With Her Train of Stars.

Список работ 
 Pack Clouds Away and Welcome Day (1890)
 Невеста Бетручио (Betruccio’s Bride), 1895
 О, что это в лощине? (Oh, what’s that in the hollow?), ок.1895
 The Shrew Katherina (1898)
 Twixt Hope and Fear (ок.1900)
 Женщина выгуливает собаку, ок. 1900
 Усталая луна (Weary Moon), ок.1900
 The Valkyrie’s Vigil (1906)
 Сердце снега (1907)
 Канун летнего солнцестояния (Midsummer Eve), ок.1908
 Сумеречные фантазии (1911)
 Night with Her Train of Stars(1912)
 День
 Idle Tears
 Making Music
 Ночь

Галерея

Примечания

Библиография 
 Rodney Engen, 'The Twilight of Edward Robert Hughes RWS' ('Watercolours & Drawings', Jan 1990)

Ссылки 
 Работы Хьюза

Прерафаэлиты